Сан Франсиско де лас Флорес има више значења:

 Сан Франсиско де лас Флорес (Сантос Рејес Јукуна), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско де лас Флорес, Ел Ранчито (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику